Il Got Me Started Tour è il primo tour da solista della cantante, attrice, ballerina e modella argentina Martina Stoessel.

Il tour è iniziato il 18 Marzo 2017 in Spagna per poi proseguire in diverse città della Germania, Italia, Ungheria, Austria, Svizzera, Polonia, Francia e Belgio.

Il tour europeo è terminato a Francoforte il 7 maggio 2017.

Il 30 giugno 2017, invece, è iniziata la leg latinoamericana, cominciando in Argentina con 3 concerti completamente esauriti. Infatti, è stato annunciato un quarto concerto argentino previsto per il 14 ottobre 2017.
Dopo l'Argentina, nel mese di luglio, Tini ha proseguito andando in Brasile, facendo poi tappa in Perù e Chile e a Cordoba. Il tour si conclude il 15 gennaio 2018 a Mar del Plata.

Date

Note 

Tour musicali del 2017
Tour di Martina Stoessel